Prazan ist der Name von

 Franck Prazan (* 1966), französischer Kunstsammler
 František Pražan (* 1889), tschechischer Sägewerksunternehmer
 Martin Pražan (* 1995), tschechischer Unihockeyspieler
 Michaël Prazan (* 1970), französischer Schriftsteller und Regisseur

 Pražan (Borovany), See in der Gemeinde Borovany in Tschechien